Kollektivet er et norsk underholdningsprogram, der bliver sendt på TV 2 i Norge. Programmet havde præmiere d. 16. september 2011, og bliver sendt hver fredag. Program Ledere og deltagerne er Sebastian Trulsrud Brynestad, Kevin Vågenes, Jakob Schøyen Andersen og Fridtjof Josefsen.

Eksterne henvisninger 
 Hjemmeside
 Youtubekanal

Tv-programmer fra TV 2 Norge
Tv-programmer fra Norge
Tv-serier fra 2010'erne